Епископ Феоктист (ум. 1387) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.

В 1385 году рукоположён во епископа Рязанского и Муромского митрополитом всея Руси Алексием.

Принимал участие в переговорах в Рязани игумена Сергия Радонежского с великим князем Олегом Ивановичем.

Скончался в 1387 году.

Ссылки 
 Список Рязанских архиереев на официальном сайте Рязанской епархии
 
 Феоктист I на сайте «Русское православие»

Епископы Русской православной церкви
Умершие в 1387 году
Персоналии по алфавиту